Álvaro López-García, född 1941, död 16 december 2019, var en spansk astronom som var verksam vid universitetet i Valencia.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 12 asteroider. Alla tillsammans med den belgiske astronomen Henri Debehogne.

Asteroiden 4657 Lopez är uppkallad efter honom.

Asteroid upptäckt av Álvaro López-García

Se även 
Astronomiska upptäckter av Álvaro López-García

Referenser 

Spanska astronomer
Män
Födda 1941
Avlidna 2019
Astronomer under 1900-talet